William Hamilton (1788–1856) — filósofo escocês 
William Hamilton (atleta) (1884 - ?)
William Hamilton (diplomata) (1731-1803)
William Donald Hamilton  (1936–2000)  — biólogo britânico
William Rowan Hamilton (1805–1865) — matemático, físico e astrónomo irlandês 

Desambiguações de antropônimos